Arbetstidsförkortning kan syfta på:
 Deltid –  arbetar mindre än heltid för en arbetsgivare
 Korttidsarbete – en reglering av arbetstid för att möta tillfällig arbetsbrist hos ett företag
 Arbetstidsförkortning (avtal) – en förkortning av arbetstid i förhållande till arbetstidslagen, ofta reglerad efter facklig samverkan i ett kollektivavtal
 Arbetstidsförkortning (politik) – ett mål

Se även 
 Arbetstid